Вильмен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вильмен, Абель-Франсуа (9 июня 1790 года, Париж — 8 мая 1870 года, там же) — французский писатель и государственный деятель, критик и историк литературы.
 Вильмен, Жан-Антуан (25 января 1827, Прэ, департамент Вогезы — 3 октября 1892, Париж), французский военный врач, гигиенист и эпидемиолог.